Gyula Marsovszky (Budapest, Hungría, 3 de enero de 1936 - Ginebra, Suiza, 17 de diciembre de 2004) fue un piloto suizo de motociclismo de ascendencia húngara. Sus mejores años fueron la temporada del campeonato mundial de 500cc de 1968, cuando montó una motocicleta Matchless llevándola al tercer puesto en la general detrás de Giacomo Agostini y Jack Findlay, luego en 1969 cuando terminó segundo detrás de Agostini, esta vez montando una LinTo. En 1971, ganó su primera y única carrera mundialista cuando triunfó en el Gran Premio de las Nationes de 250cc celebrado en Monza.

Resultados en el Campeonato del Mundo 

(Carreras en negrita indica pole position; carreras en cursiva indica vuelta rápida)

Referencias 

Pilotos de motociclismo de Suiza
Pilotos de Norton
Pilotos de Matchless
Pilotos de Yamaha
Pilotos de Bultaco
Pilotos de 500 c.c.
Pilotos de 250 c.c.
Nacidos en Budapest